Хаузнер () — фамилия. Известные носители:

 Хаузнер, Альфреда (род. 1927) — австрийская шахматистка.
 Хаузнер, Джессика (род. 1972) — австрийский кинорежиссёр, сценарист, продюсер и монтажёр.

См. также